Equip ciclista Aurum Hotels, anomenat Domina Vacanze de 2003 al 2004
 Equip ciclista De Nardi, anomenat Domina Vacanze el 2005